Эчау́ррен () — испанская фамилия баскского происхождения.

Известные носители:
 Матта Эчауррен, Роберто Себастьян (1911—2002) — чилийский художник-сюрреалист, скульптор, архитектор и график.
 Эррасурис Эчауррен, Федерико ‎(1850—1901) — чилийский политический и государственный деятель, президент Чили (1896—1901).